Рубиновый зимородок, или трёхпалый лесно́й зиморо́док () — азиатская птица семейства зимородковых.

Описание 
Трёхпалый лесной зимородок достигает длины до 14 см. Оперение верхней стороны от тёмно-синего до чёрного цвета. Эта окраска спины отличает его от малайского лесного зимородка, который также обитает в Юго-Восточной Азии. Голова оранжевая с фиолетовым отблеском. У птенцов нижняя часть тела белая, а клюв жёлто-оранжевый.

Распространение 
Естественная область распространения — Южная и Юго-Восточная Азия (Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Индия, включая Андаманские и Никобарские острова, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Шри-Ланку, Таиланд и Вьетнам). В Сингапуре он считается вымершим.

Поведение 
Как и большинство зимородков рода Ceyx птица охотится из засады. Добывание корма преимущественно наземное, питается насекомыми и другими беспозвоночными животными.

Классификация 
Некоторые зоологи считают малайского лесного зимородка только цветовой вариацией трёхпалого лесного зимородка. На Борнео, где встречаются оба зимородка, они спариваются друг с другом и окраска верхней стороны получает всю гамму цветов от красно-фиолетового и сине-чёрного.

Международный союз орнитологов выделяет 3 подвида:
 Ceyx erithaca erithaca (Linnaeus, 1758)
 Ceyx erithaca macrocarus (Oberholser, 1917)
 Ceyx erithaca motleyi (Chasen & Kloss, 1929)

Фото

Примечания

Литература 
 Richard Grimmett, Carol Inskipp, Tim Inskipp: Birds of India: Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives. Princeton University Press, Princeton, 1999 S. 21 (англ.) ISBN 978-0-691-04910-6
 C. Hilary Fry, Kathie Fry: Kingfishers, Bee-Eaters, & Rollers. Princeton, New Jersey 1992, 1999, ISBN 0-691-04879-7
 Craig Robson: New Holland Field Guid to the Birds of South-East Asia, New Holland Publishers (UK) Ltd, 2002, ISBN 1-84330-746-4

Лесные зимородки
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Азии